

Саритогай — село, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Саритогай — село, Махамбетський район, Атирауська область
 Саритогай — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Саритогайський сільський округ
 Сартогай